Loíza (gemeente), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Loíza (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente